Каломбо Томсон Мванса (; 9 сентября 1955 — 15 марта 2020 в Нью-Касама, Лусака) — замбийский политический и государственный деятель, , , профессор, доктор философии.

Биография 
Образование получил в местных и зарубежных высших учебных заведениях, имел несколько учёных степеней. Был бакалавром права Университета Замбии, магистром права Гарвардского университета (США), магистром философии криминологии Кембриджского университета (Великобритания) и доктора философии права Лондонского университета. В 1992 году защитил диссертацию на тему «Преступления против собственности и уголовный процесс в судах Лусаки».

Работал вице-канцлером Кавендишского университета Замбии (CUZ).

С 19 июля 2002 по январь 2005 года занимал пост министра иностранных дел Республики Замбия. С 5 августа 2005 года стал министром горнодобывающей промышленности и разведки полезных ископаемых. В 2006 году избран депутатом Национальной ассамблеи Замбии.

С 18 ноября 2008 по июль 2009 года работал в должности министра внутренних дел Замбии. С 9 июля 2009 года стал министром обороны Замбии.

В 2010 году во время отсутствия президента Рупия Банды, исполнял обязанности президента страны

Примечания

Ссылки 
 Remembering Kalombo Mwansa
 Kalombo Mwansa to act as President as RB leaves for Tanzania
Министры иностранных дел Замбии
Министры внутренних дел Замбии
Министры обороны Замбии
Политики Замбии
Министры горнодобывающей промышленности Замбии
Депутаты Национального собрания Замбии
доктора философии